Salvatore Fisichella ist der Name folgender Personen:

 Salvatore Fisichella (Sänger) (* 1943), italienischer Sänger (Tenor) 
 Salvatore Fisichella (* 1951), italienischer Theologe und Kurienerzbischof, siehe Rino Fisichella